Jürgen vom Scheidt ist der Name folgender Personen:

* Jürgen vom Scheidt (Schriftsteller) (* 1940), deutscher Psychologe und Autor
 Jürgen vom Scheidt (Mathematiker) (* 1945), deutscher Mathematiker